De NASDAQ-100 is de index met de 100 meest verhandelde ondernemingen op de NASDAQ. Hoewel de aandelenindex met alle ondernemingen van deze beurs bekender is in de media, de NASDAQ Composite, vindt de echte handel in opties, futures en exchange-traded funds voornamelijk plaats in de NASDAQ-100 Index.

De ETF op deze index is het meest verhandelde aandeel van de Verenigde Staten, de , ook wel bekend als de Cubes.

Samenstelling
Deze ondernemingen zijn onderdeel van de NASDAQ op peildatum 24 december 2018. Een actuele lijst is beschikbaar via de Externe link sectie.

Zie ook 
 NASDAQ
 NASDAQ Composite

Externe link 
  NASDAQ website met koersverloop, samenstelling etc.
Bedrijf genoteerd aan de NASDAQ
Beursindex